Welcome hace referencia a varios artículos:

Televisión 
 Welcome (serie de televisión), es una serie de televisión surcoreana estrenada en el 2020.

Música
 Welcome (álbum de Santana), disco de la banda de rock Santana.
 Welcome (álbum de Taproot) (2002), disco de la banda de metal alternativo Taproot.
 Welcome (canción), canción del proyecto de hip-hop Fort Minor.

Además
 Club Atlético Welcome, club deportivo de Uruguay.
 Welcome (película) del director francés Philippe Lioret.

Personas
 Georgie Welcome, futbolista hondureño.